«Передай патроны» () — кинофильм производства США, был снят в 1987 году, его премьера состоялась в марте 1988 года. Название фильма образовано от слов одной песенки «Передай патроны…».

Сюжет 
Рэй Портер — проповедник, который выступает со своими проповедями на телевидении. Он умеет устроить шоу — там и танцы, и песни, и даже почти стриптиз. Благодаря доверчивости граждан к его выступлениям, к преподобному и его компании текут деньги, и Рэй становится миллионером.

Но некоторые обманутые граждане не отчаиваются. Парочка любовников — Клэр и её спутник Джесс решают вернуть свои потерянные деньги и отомстить священнику-мошеннику. Им также помогают два кузена Джесса.

В ролях 
 Тим Кэрри — преподобный Рэй Портер
 Билл Пэкстон — Джесс Уилкес
 Линда Козловски — Клэр
 Энни Поттс — Дарла
 Гленн Уизроу
 Дэннис Беркли
Брайан Томпсон
 Логан Рэмси
 Лилэнд Крук
 Энтони Гири
 Джим Холмс
 Ричард Пол
 Дэниэл Херш
 Пол Бен-Виктор
 Джон Коди
 Пол Коди
 Дебра Суе Маффетт

Технические данные 
 Звук: Ultra Stereo 4.0
 Рейтинг MPAA: R

Другие названия 
  Pass The Ammo
  Передай патроны
  Assalto al network
  Faule Tricks und fromme Sprüche
  Frälsning i direktsändning

Ссылки 
 
 «Передай патроны» на сайте Домашний кинотеатр

Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года
Фильмы о телевидении